Termin AND ima više značenja.

 AND je kod za Andoru.
 Andromeda (sazvežđe), Andromeda, je sazvežđe severnog neba koje se nalazi nedaleko od Pegaza.
 I vrata, (I kolo) su ditalna logička vrata.